MPU steht für:
 Medizinisch-Psychologische Untersuchung, ein Begriff aus dem deutschen Verkehrsrecht
 Micro Processor Unit, siehe Mikroprozessor
 Ministry of Public Utilities auf Mauritius
 MIDI Processing Unit, eine Produktreihe von Computersynthesizern der Firma Roland.
 Movimento Poschiavo Unita, eine Lokalpartei der Bündner Gemeinde Poschiavo
 Memory Protection Unit, eine Einheit in Mikrocontrollern

mpu steht für:
 Makurap (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Brasilien

Siehe auch:

MPU